Livo ima više značenja:
 Livo (Komo)
 Livo (Trento)